Furuvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Furuvattnet (Herrestads socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (2 ha)
Furuvattnet (Skredsviks socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun, 
Furuvattnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (1,45 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn